Die deutsche Formel-4-Meisterschaft 2016 (offiziell ADAC F4 Germany certified by FIA powered by Abarth 2016) war die zweite Saison der deutschen Formel-4-Meisterschaft. Die Meisterschaft fand in Deutschland, Österreich und in den Niederlanden statt. Es gab 24 Rennen an acht Wochenenden, die Saison begann am 16. April in der Motorsport Arena Oschersleben und endete am 2. Oktober auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Tatuus F4-T014. Als Motor kam der Abarth 1,4-Liter-T-Jet zum Einsatz. Die Reifen stammten von Pirelli.

Anmerkungen

Rennkalender 

Es gab acht Veranstaltungen auf sieben Strecken, es fanden je drei Rennen statt. Sieben Rennen fanden zusammen mit der ADAC GT Masters statt, die zweite Veranstaltung in Oschersleben fand im Rahmenprogramm der TCR International Series statt.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. Gaststarter wurden in der Fahrerwertung nicht berücksichtigt.

Für das dritte Rennen in Zandvoort wurden wegen eines frühzeitigen Abbruchs nur halbe Punkte vergeben.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der Deutschen Formel-4-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2016
Motorsportsaison 2016